Rodde ist der Name folgender Orte:

 Rodde (Rheine), Ortsteil von Rheine, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Rodde, Ortsteil von Grammendorf, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Rodde ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Rodde (1688–1732), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Lübeck
 August Franz von Rodde (1847–1927), deutscher Generalmajor der Kavallerie
 Carl Gustav Rodde (1830–1906), deutscher Veduten- und Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Cuno von Rodde (1857–1927), deutscher Forstmann, Genealoge und Heraldiker
 Dorothea von Rodde (1770–1825), deutsche Philologin, siehe Dorothea Schlözer 

 Hermann Rodde (1666–1730), deutscher Kaufmann und Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Johann Rodde (1692–1720), deutscher Verwaltungsjurist
 Julie Rodde (1819–1900), französische Journalistin und Schriftstellerin
 Matthäus Rodde (1598–1677), deutscher Kaufmann und Politiker, Bürgermeister von Lübeck

 Michel Rodde (* 1953), Schweizer Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Rodde (Kaufmannsfamilie)
 Rotte